Sovratensione – elettrochimica
 Sovratensione – elettrotecnica
 Sovratensione – informatica